Навчально-виховний комплекс "Школа-гімназія «Сихівська» (у 2001—2007 — гімназія Сихівська) заснований у 2001 році в результаті реорганізації середньої школи № 89, яка була заснована у 1985 році.

Про гімназію 
Гімназія є базовою для реалізації міжвідомчої програми «Здоров'я школяра». З 8-го класу запроваджено поглиблене вивчення математики. Крім основних уроків, є факультитативні заняття з інформатики, які викладаються за спеціальною європейською програмою ECDL, гімназія є експериментальним майданчиком щодо викладення курсу «Інформаційно-комп'ютерні технології». Вчителі англійської мови випробовують і впроваджують в навчальний процес підручники, які входять в НВК (Оксфорд, Лонгман, Кембридж).
Впроваджено спецкурси таких напрямків: логіка, інформатика, шахи, хореографія, валеологія, львовознавство, зустрічі з цікавими людьми, театральне мистецтво.
Становлення гімназійного парламенту проходить на демократичній основі.

Гімназійні класи 
У гімназії є три напрямки:
 Інформатико-математичний — «А» класи.
 Гуманітарно-філологічний — «Б» класи.
 Технологічний — «В» класи.

Інформатико-математичний напрямок 
Навколо проблем математичної освіти неодноразово виникала полеміка. Всі згідні з тим, що шкільна математика має наблизитись і до сучасної науки, і до потреб практики. Ясно також те, що незалежно від того, які конкретні шляхи вирішення цієї мети вибираються, необхідно якнайповніше використати можливості дітей, всебічно розвивати їхні здібності. Зробити це можна в тому випадку, якщо в учнів достатньо розвинута математична уява, розуміється сенс виконуваних дій, доступні загальні правила, які зменшують навантаження на пам'ять, зберігають час, дають можливість урізноманітнити способи рішення конкретних прикладів і задач. Найкраще можна зацікавити дітей на конкурсах, олімпіадах. Наші учні не тільки перемагають на олімпіадах різних рівней, а й беруть участь у міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», у конкурсі на звання найкращого математика гімназії. Наші досвідчені, висококваліфіковані викладачі-корифеї Гаврилишин Леся Володимирівна, Шкоропад Любов Ярославівна, Бондар Марія Федорівна, Газда Марія Йосипівна працюють в цій школі з 1985 року і навчили премудростям математики не одне покоління учнів, які з вдячністю згадують своїх вчителів. Будучи сама неперевершеним математиком, висококласним методистом, колишній директор гімназії Путій Галина Іванівна дбала про те, щоб математику викладали вчителі тільки високого класу. Програми з математики та логіки складені так, щоб учні не просто засвоювали деякий обсяг матеріалу, а й розвивали в собі необхідні для успішного навчання якості та уміння. Мова йде про вдосконалення пам'яті та уваги, набуття навичок контролю і самоконтролю, уміння планувати свою роботу, аналізувати навчальну задачу(тобто розділяти її на частини, виділяти в ній суттєве, виявляти, як пов'язані частини, міркувати та складати план розв'язку), про здатність знаходити різні способи виконання завдання, порівнювати їх між собою і вибирати найкращий. Серйозне місце відводиться відпрацюванню геометричних представлень, цим діти займаються не тільки на уроках. Вестибюль третього поверху, де зосереджені кабінети математики та інформатики, прикрашений об'ємними геометричними фігурами, які учні виконали своїми руками у позаурочний час.

Гуманітарно-філологічний напрямок 
Найперше за важливістю завдання будь-якої школи — це навчити дитину грамоти, читання, письма. З цим завданням справляється молодша школа. Від цього залежать подальші успіхи учнів.
В середній та старшій ланці наші учні вивчають систематичні курси української, англійської, німецької мови, вивчають рідну та зарубіжну літературу, історію, етику, естетику.
Ці курси виводять дітей на вищий рівень загального та розумового розвитку. Програми навчальних курсів тісно пов'язують заняття історією, мовою, літературою з розвитком спостережливості, умінням логічно мислити, ясно висловлювати свої враження, думки, почуття. І хоча на формування особистості дитини накладає відбиток все життя суспільства, особливо важливими є безпосередні взаємовідносини, в які потрапляє дитина з навколишніми людьми. На гуманітарних кафедрах нашої гімназії працюють як досвідчені педагоги, так і молодь. Саме викладачі гуманітарних наук турбуються не тільки про засвоєння учнями фактичних знань з предмету, а й моральних принципів. Наші викладачі мають педагогічний такт, вчать учнів замислюватись про відношення до Батьківщини, до інших народів, про відношення до праці, про товариськість та дружбу, про колективізм і доброту, про скромність, чесність, уміння тримати слово, про справедливість, про відношення до старших, до молодших, до однолітків.
Кафедра англійської мови регулярно проводить свято «Halloween»(Кацюба Лілія Іванівна, Наконечна Леся Петрівна).

Кожен рік наші досвідчені філологи Бандура Олександра Григорівна, Білінська Марія Михайлівна, Синюта Валентина Володимирівна організовують театралізовані вистави з участю дітей, в нашій гімназії проводиться День театру. На уроках християнської етики учням не тільки передаються знання Закону Божого, а й, наскільки це можливо для дитячого сприйняття, формується цілісний християнський світогляд.

Технологічний напрямок 
Навчально-виховний комплекс "Школа-гімназія «Сихівська» активно співпрацює з вищими навчальними закладами. Результатом співпраці стало утворення окремого «інститутського класу» з НУ «Львівська політехніка». Учні вчаться 3 дні в школі, а ще 3 — в інститут. Технології викладаються в Інституті підприємництва та перспективних технологій при НУ «Львівська політехніка» з врахуванням навчальних планів закладу.

Ступені навчання 
У гімназійній навчальній програмі є три ступені навчання:
 1-4 класи — початкова школа — прогімназійні класи;
 5-9 класи — середня школа;
 10-11 класи — старша школа.

Здоров'я та спорт 
Рамки шкільного життя вимагають від дітей певного рівня працездатності.
Запорукою успішності є здоров'я. Адміністрація разом з лікарем, психологом слідкує, щоб в гімназії були створені належні умови для збереження і покращення здоров'я наших вихованців, а саме:
 парти підбираються з врахуванням зросту дітей і особливостей предмету навчання;
 в їдальні діти отримують повноцінне харчування;
 у нас є спортзал, басейн, тренажерний зал;
 працюють медичний та стоматологічний кабінети;
 працює кабінет психолога;
 обладнаний масажний кабінет.

Вчителі не забувають про забезпечення на уроках належного теплового, повітряного, світлового режимів. В коридорах і кабінетах розміщені квіти.
Проводяться уроки здоров'я, забезпечується зміна видів діяльності на уроках, класні керівники мають зв'язок з батьками і, як приклад, слідкують за своїм власним здоров'ям.

Медичний персонал має свої завдання:
 проведення медичних оглядів;
 бесіди про оздоровлення та загартування;
 санітарно-профілактична робота;
 облік та відслідковування результатів.

Психолог вчить дітей застосовувати гуманістичні взаємовідносини, а також способи виходу зі стресових ситуацій; проводить чисельні тестові опитування.

Адміністрація

Директор 
Ухніцький Іван Ярославович
р/т 22-28-45

Заступник директора з виховної роботи 
Штибель Володимир Миколайович р/т 22-25-49

Заступники директора з навчально-виховної роботи 
 Говоруха Галина Михайлівна р/т 22-29-46
 Наумко Ганна Михайлівна р/т 21-37-44
 Шелепко Ольга Іванівна
 Кацюба Лілія Іванівна р/т 22-29-46

Цікаві факти 
 23 травня 2017 року відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь загиблого воїна АТО Андрія Білика, який навчався у цій школі з 1991 року.
 У 2015 році гімназія посіла 33 місце за рейтингом результатів ЗНО серед львівських шкіл.

Посилання 
 Офіційний сайт гімназії 
 Ще один сайт гімназії

Школи Львова
Гімназії України